A bandeira de Campos do Jordão é de autoria do heraldista Arcinoé Antonio Peixoto de Faria e foi oficializada pela lei municipal n.º 793, de 2 de maio de 1960, aprovada pela Câmara do município. Seu desenho pe formado por um pavilhão oitavado, sendo as oitavas verdes e constituídas por faixas brancas, carregadas de sobre-faixas vermelhas, dispostas duas a duas no sentido horizontal, vertical, em banda e em barra, e que partem de um retângulo branco localizado ao centro da bandeira. Nesse retângulo é aplicado o brasão da cidade.

Significado
O estilo da bandeira segue a tradição das bandeiras portuguesas, que utiliza os estilos oitavado, sextavado, esquartelado em cruz, e em sautor e terciado. A bandeira de Campos do Jordão é desenhada no estilo oitavado.

O Brasão ao centro da bandeira simboliza o Governo municipal, e o retângulo onde é aplicado, representa a cidade.

As cores da bandeira são as mesmas do campo do escudo do brasão da cidade. Cada uma possui um significado:

O verde simboliza, em heráldica, a honra, cortesia, civilidade, alegria, abundância. É considerada a cor da esperança.

O branco simboliza a paz, trabalho, amizade, prosperidade e pureza.

O vermelho simboliza o amor pátrio, dedicação, audácia, desprendimento, valor, intrepidez, coragem e valentia.

A bandeira foi hasteada pela primeira vez em 29 de abril de 1969. Seu primeiro exemplar foi confeccionado pelo Lions Clube da cidade.

Referências

Campos Jordao